Die Saison 1998/99 war die 4. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die fünfte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der SV Warnemünde und stieg zur Saison 1999/2000 in die Oberliga Nordost auf. Da es 1998/99 keinen Absteiger aus Mecklenburg-Vorpommern aus dieser Spielklasse gab und der FC Neubrandenburg mit dem SV Tollense Neubrandenburg fusionierte, musste keine Mannschaft in die Landesliga absteigen.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

199899
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 1998 99